Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1991 года — чемпионат мира по конькобежному спорту среди женщин, который прошёл с 2 по 3 февраля на стадионе Хамар в Хамаре (Норвегия). На чемпионате вручались медали победительницам на отдельных дистанциях.

Отдельные дистанции

Общий зачёт

Ссылки 
 Итоги на Skateresults.com

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1991 года
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Чемпионаты мира в Норвегии